«Кіт у чоботях» — одна з казок Шарля Перро.
 «Кіт у чоботях» — анімаційний фільм студії DreamWorks про кота у чоботях 2011 року.
 «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання» — анімаційний фільм студії DreamWorks 2022 року.
 «Кіт у чоботях» — персонаж франшизи «Шрек»
 «Нові пригоди Кота в чоботях» — художній фільм-казка 1958 року.
 «Пригоди кота у чоботях» («Кіт у чоботях») — американський комп'ютерно-анімаційний мультсеріал 2015—2018.
 «Кіт у чоботях» — новела Миколи Хвильового зі збірки «Сині етюди».